Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2023 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot, die ihren Titel erfolgreich verteidigte.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2023